

Osoby 
 John Warnock (ur. 1940) – informatyk i przedsiębiorca amerykański, współzałożyciel firmy Adobe Systems
 Stephen Warnock (ur. 1981) – piłkarz angielski
 John Warnock Hinckley Jr. (ur. 1955) – amerykański zamachowiec, w 1981 strzelał do prezydenta USA Ronalda Reagana

Inne 
 Algorytm Warnocka